

Persone 
 Ignaz zu Hardegg (1772-1848) – generale e politico austriaco

Geografia

Austria 
 Hardegg – città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Hardegg – ex comune ora frazione di Liebenfels, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Hardegg – frazione di Oberhaag, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)